Lumut (Maleisië), een stad in de Maleisische deelstaat Perak
Lumut (Belinyu), een bestuurslaag in het regentschap Bangka van de Indonesische provincie Bangka-Belitung
Lumut (Linge), een bestuurslaag in het regentschap Aceh Tengah van de Indonesische provincie Atjeh
Lumut (Lumut), een bestuurslaag in het regentschap Tapanuli Tengah van de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Lumut (Brunei), een groep nederzettingen in het Bruneise district Belait